Le  Grand Prix moto de Malaisie 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 23 au 25 octobre sur le circuit international de Sepang.

Célèbre pour l'accrochage entre Valentino Rossi et Marc Marquez.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto de Malaisie
Sport en Malaisie en 2015
Sport en octobre 2015
Malaisie